УГК:

 Управление главного конструктора
 Уральская консерватория имени М. П. Мусоргского

См. также 
 УГКЦ